Tetra es un prefijo numérico de origen griego que significa cuatro.

También puede referirse a:
TETRA (Terrestrial Trunked Radio), un estándar definido por el Instituto Europeo de Estándares de Telecomunicación (ETSI en inglés); 
Tetra (pez), pez de agua dulce del orden de los cipriniformes; 
Tetra, un género de ácaros;
Tetra (The Legend of Zelda), personaje de la serie de videojuegos The Legend of Zelda; o
Apócope de Tetra Brik, tipo de envase.

ca:Zelda#Tetra